Wereldkampioenschap voetbal 2002 (Eng.: 2002 FIFA World Cup) - voetbaltoernooi
 2002 FIFA World Cup (computerspel)